Rödaktig lampblomvecklare (Gynnidomorpha permixtana) är en fjärilsart som först beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775.  Rödaktig lampblomvecklare ingår i släktet Gynnidomorpha, och familjen vecklare. Enligt den finländska rödlistan är arten nära hotad i Finland. Arten är reproducerande i Sverige. Artens livsmiljö är strandängar vid Östersjön.

Bildgalleri

Källor 

Vecklare